Санта-Эуфемия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 189 км². Население — 960 человек (на 2010 год). Расстояние — 101 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Santa Eufemia

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы